Open GDF Suez 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2014 является 22-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Париже — с 25 января по 2 февраля 2014 года. Турнир являлся первым соревнованием WTA в Европе в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Шарапова (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анастасия Павлюченкова впервые доходит до финала на зальном соревновании ассоциации и сходу побеждает, а Сара Эррани уступает в обеих своих попытках.

Парный разряд

Факты 
 Анна-Лена Грёнефельд выигрывает 1-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.
 Квета Пешке выигрывает 1-й титул в сезоне и 26-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Open GDF Suez

 WTA Тур 2014

 Премьер турнир WTA

 BNP Paribas Masters 2014

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Франция
Спорт во Франции в 2014 году
Январь 2014 года
Февраль 2014 года
2014